Daniel Schnyder, né le  à Zurich, est un joueur professionnel Suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière

En club 
Après avoir transité dans le mouvement junior des ZSC Lions/GCK Lions, Daniel Schnyder fait ses débuts en LNB avec le club de Küsnacht lors de la saison 2001-2002.

Lors de la saison 2003-2004, il joue son premier match en LNA avec le ZSC Lions. Il doit cependant attendre 2006-2007 pour gagner une place dans la défense du club de LNA. Il remporte l'année suivante le titre de champion de Suisse.

Daniel Schnyder fait également partie de l'effectif qui a remporté la Ligue des champions en 2009, puis qui a battu les Blackhawks de Chicago lors de la Coupe Victoria.

Après une saison 2015-2016 sans jouer en raison d'une commotion, il met un terme à sa carrière.

En équipe de Suisse 
Daniel Schnyder a participé à un championnat du monde des - 18 ans en 2003 et à un championnat du monde junior, en 2005.

Palmarès 
LNA
Champion en 2008 et en 2012 avec le ZSC Lions
CHL
Vainqueur en 2009 avec le ZSC Lions
Coupe Victoria
Vainqueur en 2009 avec le ZSC Lions

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan="2"|2001-2002 || GCK Lions || LNB
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|GCK Lions U20 || Juniors Élites A
| 34 || 4 || 3 || 7 || 18 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|rowspan="2"|2002-2003 || GCK Lions || LNB
| 36 || 1 || 2 || 3 || 18 || 9 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
|GCK Lions U20 || Juniors Élites A
| 13 || 0 || 6 || 6 || 8 || 4 || 1 || 1 || 1 || 2
|-
|rowspan="2"|2003-2004 || GCK Lions || LNB
| 43 || 3 || 7 || 10 || 50 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|GCK Lions U20 ||Juniors Élites A
| 5 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2004-2005 || ZSC Lions || LNA
| 9 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| GCK Lions || LNB
| 31 || 0 || 6 || 6 || 48 || 6 || 2 || 1 || 3 || 22
|-
|rowspan="2"|2005-2006 || ZSC Lions || LNA
| 26 || 0 || 1 || 1 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| GCK Lions || LNB
| 30 || 4 || 12 || 16 || 55 || 4 || 1 || 1 || 2 || 10
|-
|rowspan="2"|2006-2007 || ZSC Lions || LNA
| 37 || 0 || 1 || 1 || 4 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| GCK Lions || LNB
| 15 || 2 || 8 || 10 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || ZSC Lions ||  LNA
| 48 || 0 || 4 || 4 || 14 || 17 || 1 || 4 || 5 || 8
|-
|rowspan="2"|2008-2009 || ZSC Lions || LNA
| 40 || 2 || 3 || 5 || 18 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| GCK Lions || LNB
| 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || ZSC Lions ||  LNA
| 48 || 0 || 9 || 9 || 18 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|rowspan="2"|2010-2011 || ZSC Lions || LNA
| 45 || 1 || 2 || 3 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| GCK Lions || LNB
| 6 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || ZSC Lions ||  LNA 
| 50 || 2 || 5 || 7 || 14 || 15 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
|2012-2013 || ZSC Lions ||  LNA 
| 49 || 2 || 2 || 4 || 12 || 12 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
|2013-2014 || ZSC Lions ||  LNA 
| 48 || 1 || 2 || 3 || 8 || 18 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
|rowspan="2"|2014-2015 || ZSC Lions ||  LNA 
| 44 || 0 || 2 || 2 || 2 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| GCK Lions || LNB
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

|2003 ||  Suisse -18 ans || CM -18 ans
| 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || -4 ||
|-
|2005 ||  Suisse -20 ans || CM -20 ans
| 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || +2 ||
|-
|2008-2009|| ZSC Lions || CHL
| 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || +1 || Vainqueur
|-
|2010 || ZSC Lions || Trophée européen
| 7 || 0 || 0 || 0 || 14  || ||  de la division centrale
|-
|2012 || ZSC Lions || Trophée européen
| 7 || 0 || 0 || 0 || 4 || ||  de la division Ouest
|-
|2013 || ZSC Lions || Trophée européen
| 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || ||  de la division Ouest

Notes et références

Source 
 

Naissance en juin 1985
Naissance à Zurich
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions
Défenseur de hockey sur glace